Der Dreiband Grand Prix 1991/6 war das 30. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 2. bis zum 6. Oktober 1991 in Oosterhout statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "VSB OPEN DUTCH 1991" ausgetragen.

Geschichte 
Der Japaner Junichi Komori gewann in Oosterhout sein fünftes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er den Italiener Marco Zanetti glatt mit 3:0 Sätzen. Dritter wurde Raymond Ceulemans durch einen 3:1-Sieg gegen Dick Jaspers.

Turniermodus 
In Oosterhout wurden vier Vorrunden-Gruppen gebildet. In jeder Gruppe waren 16 Teilnehmer. Nur die Sieger qualifizierten sich für das Hauptturnier. Gespielt wurde in den Gruppen im K.-o.-System auf zwei Gewinnsätze. Die vier Sieger trafen auf 12 gesetzte Spieler im Achtelfinale auf drei Gewinnsätze.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

Vorrunde

Gruppenphase 

Anmerkung: Die Gruppenergebnisse stellen die Teilnehmer des Halbfinales und des Finales dar. Weitere 12 Spieler je Gruppe sind ausgeschieden.

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: SP/ED/HS

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1991/6
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Oosterhout